Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2002 года — 40-й чемпионат России, который прошёл 20 — 23 декабря в Кирово-Чепецке на стадионе «Олимпия». В первенстве приняли участие 44 конькобежца (27 мужчин и 17 женщин).

Трехкратным чемпионом России среди мужчин стал Дмитрий Шепель из Санкт-Петербурга, призёрами — Евгений Лаленков (Ангарск) и Александр Кибалко (Ногинск). У женщин первенствовала Светлана Высокова (Пермь). Серебро завоевала Валентина Якшина (Красноярск), бронзу — Наталья Полозкова-Козлова (Челябинск).

Чемпионат проводился в течение четырёх дней: 20 — 21 декабря соревновались мужчины, 22 — 23 декабря — женщины

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2002 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Чемпионаты России по конькобежному спорту
2002 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2002 году
Спорт в Кирово-Чепецке
Декабрь 2002 года
Спортивные соревнования в Кировской области
2000-е годы в Кировской области